George Miller Sternberg (1838-1915) –  generale, batteriologo e paleontologo statunitense
 George Armitage Miller (1920-2012) – psicologo statunitense
 George Trumbull Miller (1943) – regista australiano
 George Miller (1945) – regista e produttore cinematografico australiano
 George Miller (1945) – politico statunitense
 George Miller (1980) – calciatore liberiano
 George Miller (1992) – vero nome di Joji, youtuber e cantante giapponese naturalizzato australiano